Ekaterina Makarova e Elena Vesnina erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte a questa edizione.

In finale Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová hanno sconfitto Gabriela Dabrowski e Xu Yifan con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (secondo turno)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (secondo turno)

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (campionesse)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (primo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (quarti di finale)

Riserve 

  Aliaksandra Sasnovich /  Lesia Tsurenko (secondo turno)

Wildcard 

  Aliona Bolsova /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)
  Jeļena Ostapenko /  Vera Zvonarëva (semifinale)

  Andreea Mitu /  Alexandra Panova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2019